Urga – antico nome di Ulan Bator, capitale della Mongolia
 Ürgə – comune dell'Azerbaigian
 Urga – fiume della Russia europea
 Urga - Territorio d'amore (Urga) –  film diretto da Nikita Mikhalkov del 1991
 Classe Urga – classe di navi da appoggio russe